Юрьево — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Юрьево — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Юрьево — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия

Вологодская область 
 Юрьево — деревня в Вологодском районе.

Ивановская область 
 Юрьево Первое — деревня в Комсомольском районе.
 Юрьево — деревня в Пучежском районе.
 Юрьево — деревня в Юрьевецком районе.

Калужская область 
 Юрьево — деревня в Сухиничском районе.

Кировская область 
 Юрьево — село в Котельничском районе.

Костромская область 
 Юрьево — деревня в Антроповском районе.
 Юрьево — деревня в Костромском районе.
 Юрьево — село в Островском районе.

Липецкая область 
 Юрьево — село в Задонском районе.

Москва 
 Юрьево — деревня в Троицком административном округе (до 1 июля 2012 года была в составе Наро-Фоминского района Московской области).

Московская область 
 Юрьево — деревня в Волоколамском районе.
 Юрьево — деревня в Дмитровском районе.
 Юрьево — деревня в городском округе Егорьевск.
 Юрьево — деревня в Истринском районе.
 Юрьево — деревня в Можайском районе.
 Юрьево — деревня в городском округе Мытищи.
 Юрьево — деревня в городском округе Шаховская.

Нижегородская область 
 Юрьево — село в Гагинском районе.

Новгородская область 
 Юрьево — деревня в Боровичском районе.
 Юрьево — деревня в Новгородском районе.
 Юрьево — деревня в Окуловском районе.
 Юрьево — деревня в Парфинском районе.
 Юрьево — деревня в Поддорском районе.

Омская область 
 Юрьево — село в Кормиловском районе.

Орловская область 
 Юрьево — деревня в Колпнянском районе.
 Юрьево — деревня в Покровском районе.

Псковская область 
 Юрьево — деревня в Дедовичском районе.
 Юрьево — деревня в Опочецком районе.
 Юрьево — деревня в Пушкиногорском районе.

Рязанская область 
 Юрьево — село в Пителинском районе.

Тверская область 
 Юрьево — деревня в Дмитровогорском сельском поселении Конаковского района. 
 Юрьево — деревня в Козловском сельском поселении Конаковского района. 
 Юрьево — деревня в Молоковском районе.
 Юрьево — село в Сандовском районе.
 Юрьево — деревня в Торжокском районе.

Тульская область 
 Юрьево — деревня в Ленинском районе.
 Юрьево — деревня в Плавском районе.

Ярославская область 
 Юрьево — деревня в Даниловском районе.
 Юрьево — деревня в Любимском районе.
 Юрьево — деревня в Некрасовском районе.
 Юрьево — деревня в Угличском районе.
 Юрьево — деревня в Заволжском сельском поселении Ярославского района. 
 Юрьево — деревня в Некрасовском сельском поселении Ярославского района.

Украина 
 Юрьево — село в Путивльском районе Сумской области.

См. также 
 Новгород (аэропорт) (неофициальное название — Юрьево)
 Новоюрьево
 Юрьево-Девичьевское сельское поселение
 Юрьево-Польская провинция
 Юрьево, Старое Юрьево — бывшее название села Староюрьево в Староюрьевском районе Тамбовской области.
 Новое Юрьево — бывшее название села Новоюрьево в Староюрьевском районе Тамбовской области.

Примечания